Esistono più comuni francesi con questo nome

Maligny – Côte-d'Or
Maligny – Yonne